Балька́рсе () — прізвище, яке носили або носять такі особи:

 Антоніо Гонсалес Балькарсе — аргентинський військовий та політичний діяч, верховний правитель Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плати 1816 року
 Маркос Гонсалес Балькарсе — аргентинський військовий та політичний діяч, губернатор Куйо 1814 року
 Мар'яно Северо Балькарсе — аргентинський дипломат, посол Аргентини в Іспанії і Франції
 Флоренсіо Гонсалес Балькарсе — аргентинський поет
 Хуан Рамон Балькарсе — аргентинський військовий та політичний діяч, губернатор Буенос-Айреса 1818 року

Балька́рсе () — назва кількох географічних об'єктів в Аргентині, зокрема:

 Балькарсе (місто) — місто у провінції Буенос-Айрес
 Балькарсе (округ) — округ провінції Буенос-Айрес
 Вулиця Балькарсе — одна з центральних вулиць Буенос-Айреса